Gu är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 顧, förenklat 顾, pinyin Gù. Efter andra system har namnet transkriberats som Ku och Koo, speciellt utanför Folkrepubliken Kina. 

Den 31 december 2014 var 118 personer med efternamnet Gu bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Gu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Gu Bon-Gil (född 1989), sydkoreansk fäktare
 Gu Cheng (1956–1993), poet
 Gu Kaizhi (omkring 344–406), konstnär
 Gu Yong-Ju (född 1955), nordkoreansk boxare

 Ku Kuo-Chian (född 1968), taiwanesisk basebollspelare
 Wellington Koo (1887–1985), politiker och diplomat

Kvinnor
 Gu Beibei (född 1980), konstsimmare
 Gu Jun (född 1975), badmintonspelare
 Gu Kailai (född 1958), jurist och affärskvinna
 Gu Mei (1619–1664) krtisan, diktare och målare
 Gu Xiao (född 1993), konstsimmare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina